Anglia

 Fulham (London), London kerülete

 Ausztrália

 Fulham (Queensland)
 Fulham (Dél-Ausztrália)
 Fulham-sziget

Sport

 Fulham FC, angol férfi labdarúgó-egyesület
 Fulham LFC, angol női labdarúgó-egyesület